Флаг городского округа город Минуси́нск Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён решением Минусинского городского Совета депутатов от 24 декабря 2020 года № 37−219р и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 13285.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее по центру в 2/3 ширины и в 2/3 длинны полотнища фигуру коня из герба города Минусинска, выполненную жёлтым цветом, торжественно шествующего по направлению к древку флага».

Обоснование символики 
Флаг города Минусинска составлен на основании герба города Минусинска и повторяет его символику.

За основу герба города Минусинска взят исторический герб окружного города Минусинска Енисейской губернии, высочайше утверждённый а, описание которого гласит: .

Конь на историческом гербе города Минусинска описан как «бегущий», что расходится с его изображением, где конь не бежит, а идёт.

При реконструкции герба города Минусинска, эта неточность устранена: конь изображён шествующим — торжественно идущим. Такое изображение торжественно идущего коня придает значимость воссоздания исторического герба Минусинска и соответствует требованиями «Методических рекомендаций Геральдического совета при Президенте Российской Федерации», утверждённых 28 июня 2006 года.

Город Минусинск является геральдическим правопреемником окружного города Минусинска Енисейской губернии. Применение во флаге городского округа фигуры коня из исторического герба города Минусинска — символ культурно-исторической общности города, традиций, бережно сохраняемых местными жителями, преемственности и связи поколений.

Конь — символ движения, развития, верного друга и надежного помощника.

Использование в верхней части герба фигуры льва из герба Енисейской губернии, обозначающей территориальную принадлежность к ней города Минусинска, не соответствует современному административному делению Российской Федерации, кроме того, верхняя половина в виде фигуры льва является гербом города Красноярска, и применение такой половины будет свидетельствовать не о былой региональной принадлежности Минусинска, а декларировать, что сегодняшний Минусинск входит в состав современного Красноярска, что не соответствует действительности, а также верхняя половина с золотым львом — не часть герба Минусинска, а самостоятельный герб Енисейской губернии.

Примененные во флаге цвета символизируют:

Синий цвет (лазурь) — символ величия, славы, символ воды и неба.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, солнечного цвета.

История 
Первый флаг города Минусинска был утверждён уставом города в 1997 году и представлял собой красный стяг с соотношением длины и ширины 1:2, в верхнем левом углу которого помещён герб города.

22 ноября 2001 года, решением городской думы № 10-71р, было утверждено положение о флаге города Минусинска со следующим описанием флага:

«Флаг города Минусинска представляет собой красное прямоугольное полотнище, в верхнем левом углу флага расположен герб города, высота изображения герба составляет 2/5 высоты полотнища. Отношение ширины полотнища к длине 1,5:2,5 ед.».

Минусинск сохранил исторический герб, утверждённый Указом императора Николая I а (в Сенате а), автор герольдмейстер Н. Философов.

Герб представляет собой щит, украшенный золотой короной и разделённый на две равные части. В верхней — герб Енисейский губернии, в состав которой входил Минусинский округ: на красном (червлёном) поле стоящий на задних лапах золотой лев с лазоревыми глазами и языком и чёрными когтями. В правой передней лапе лев держит золотую лопату, в левой — такой же серп.

В нижний части — бегущий золотой конь на голубом (лазоревом) поле.

Лев — символ силы и могущества, конь — символ простора и приволья территории, лопата богатство недр Енисейской губернии, серп — плодородие и развитое сельское хозяйство, основу которого составляло земледелие. Лазоревый язык льва — река Енисей, глаза — многочисленные озёра.

Примечания 

Флаг